Димитър Шишманов може да се отнася за:
 Димитър Шишманов (1889-1945), български дипломат и политик
 Димитър Шишманов (журналист) (1919-2002), български журналист
 Димитър Шишманов (лекар) (?), български кардиолог